Sezon 1937/1938 był piątym  sezonem Gauligi Ostpreußen, wchodzącej w skład Gauligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w Rzeszy Niemieckiej. Mistrz ligi – Yorck Boyen Insterburg zakwalifikował się do mistrzostw Niemiec, z których odpadł po fazie grupowej. Po sezonie doszło reorganizacji rozgrywek, polegającej na połączeniu grup Gauligi – Allenstein, Danzig, Gumbinnen oraz Königsberg w jedną dywizję i zmniejszeniu liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach z 28 do 10.

Faza grupowa

Okręg Allenstein

Okręg Danzig

Okręg Gumbinnen

Okręg Königsberg

Faza finałowa

Grupa I

Grupa II

Finał

Bibliografia
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Gauliga
Gauliga Ostpreußen
1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej